Георгий Григорьевич Майтако́в (р. 1948) — депутат Государственной думы второго и третьего созывов.

Биография 
Окончил Тихоокеанское Высшее военно-морское училище им. С. О. Макарова, Военно-морскую академию им. А. А. Гречко, Высшую коммерческую школу Дальневосточного государственного технического университета. Служил в ВМФ, был начальником разведки Тихоокеанского флота. Вышел в отставку в звании капитана 1-го ранга.

Работал полномочным представителем Республики Хакасии в Приморском крае, затем до избрания в Государственную Думу был советником по экономическим вопросам республиканского Хакасского культурного центра.

В Государственной Думе второго созыва был членом депутатской группы «Народовластие», членом комитета Государственной Думы по безопасности, членом подкомитета по законодательству в сфере госбезопасности, внешней разведки и охраны границы. В Госдуме третьего созыва был заместителем председателя Комитета по безопасности.

Ссылки 
 Профайл на сайте Государственной думы

Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов